«My Love» puede referirse a:

Música 
Canciones
 "My Love" (1973), canción de Paul McCartney & Wings;
 "My Love" (2000), canción de Westlife;
 "My Love" (2006), canción de Justin Timberlake;
 "My Love" (2007), canción de Celine Dion;
 "My Love" (2014), canción de Route 94;
 "My Love" (n/d), canción de Lionel Richie.